Lestrade est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Lestrade, ancienne commune de l'Aveyron ;
 Lestrade-et-Thouels, commune française, située dans le département de l'Aveyron.

Patronyme 

 Agnès de Lestrade (1964-), autrice française de livres pour enfants ;
 Didier Lestrade (1958-), journaliste et écrivain français ;
 Gabriel de Lestrade (mort en 1770), architecte français ;
 Jean-Xavier de Lestrade (1963-), documentariste et réalisateur français ;
 Thierry Vincent de Lestrade (1963-), documentariste et réalisateur français.

Personnage de fiction 
 L’inspecteur Lestrade est un inspecteur de police apparaissant dans de nombreuses aventures de Sherlock Holmes.

Autres 
 L’hôtel de Lestrade est un hôtel particulier situé à Périgueux en France.
 La maison de Lestrade est un hôtel particulier situé à Viviers (Ardèche).

Patronyme français
Homonymie de monument